Проспект Волода́рского — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память о деятеле российского революционного движения В. Володарском (1891—1918).

 В Ленинградской области:
 Проспект Володарского — улица в посёлке Вырица.
 Проспект Володарского — улица в Луге.
 Проспект Володарского — улица в посёлке Сусанино.
 Проспект Володарского — улица в посёлке Ульяновка.
 Проспект Володарского — улица в Порхове.
 В Санкт-Петербурге:
 Проспект Володарского — прежнее (1918—1944) название Литейного проспекта.
 Проспект Володарского — прежнее (1920-е — 1964) название части современной улицы Партизана Германа.
 Проспект Володарского — прежнее (1920-е — 1987) название Шлиссельбургского проспекта.
 Проспект Володарского — прежнее название Иликовского проспекта в Ломоносове.

См. также 
 
 Володарский мост